Санькова — женская форма фамилии .
 Санькова, Александра Николаевна (род. 1979) — российский дизайнер, одна из создателей и директор Московского музея дизайна.
 Санькова, Оксана Владимировна (род. 1977) — российская актриса театра и кино.